Trampusch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Trampusch (1816–1898), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christine Trampusch, deutsche Politikwissenschaftlerin
 Emilie Trampusch (1814–?), Lebensgefährtin von Johann Strauss (Vater)
 Gerhard Trampusch (* 1978), österreichischer Radsportler